SUF steht für:
 IATA-Code des Flughafens Lamezia Terme
 Sprachatlas von Unterfranken
 Scientific-Use-File, eine Datei der statistischen Ämter und einiger Behörden
 Shared User File, eine Einschreibung in zwei Bibliotheksverbünde (Bibliothekswesen Schweiz)

Suf ist der Name
 einer Insel von Papua-Neuguinea; siehe Suf Island

SUF